Okręty US Navy o nazwie USS „Onward”

 Pierwszy USS „Onward” (1852) był okrętem żaglowym. W służbie w latach 1862-1865 oraz ponownie, jako okręt magazynowy, w latach 1865-1884.
 Drugi USS „Onward” (SP-311) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1919.
 Trzeci USS „Onward II” (SP-728) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-1918.

Onward